Moldova, Moldovai Köztársaság, ország
 Moldva, Moldávia, történelmi régió és egykor önálló fejedelemség Románia, Ukrajna és a Moldovai Köztársaság területén 
 Moldva, régió a mai Románia területén, a Kárpátok és a Szeret folyó között
Folyók
 Moldva (csehül Vltva), folyó Csehországban
 Moldva (románul Moldova), folyó Romániában 
Romániai települések
 Ómoldova (Moldova Veche), falu Krassó-Szörény megyében
 Újmoldova (Moldova Nouă), város Krassó-Szörény megyében
lásd még
 Moldova György (1934–2022) író